Kimberly Kane (Tacoma, Washington, 28 de agosto de 1983) é uma atriz e diretora de filmes pornográficos americana.

Premiações e indicações
2006 AVN Award – Best Group Sex Scene in a Video – Squealer
2006 AVN Award – Best Oral Sex Scene in a Video – Squealer
2009 AVN Award – Best All-Girl 3-Way Sex Scene – Belladonna's Girl Train
2010 AVN Award – Best Actress – The Sex Files: A Dark XXX Parody
2010 XBIZ Award – Acting Performance of the Year, Female – The Sex Files: A Dark XXX Parody
2011 AVN Award – Best Three-Way Sex Scene (G/G/B) – The Condemned
2011 - XRCO - Melhor atriz

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de Tacoma